Gummering ist der Ortsname von

 Gummering (Büchlberg), Ortsteil der Gemeinde Büchlberg, Landkreis Passau, Bayern
 Gummering (Niederviehbach), Ortsteil der Gemeinde Niederviehbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch:
 Wasserkraftwerk Gummering